Nudo seduto – dipinto di Amedeo Modigliani del 1916 conservato presso la Courtauld Gallery di Londra
 Nudo seduto – dipinto di Amedeo Modigliani del 1917 conservato al Koninklijk Museum voor Schone Kunsten di Anversa
 Nudo seduto – dipinto di Pablo Picasso del 1906-1907 conservato al Museo Picasso di Parigi
 Nudo seduto con le mani in grembo – dipinto di Amedeo Modigliani del 1918 conservato ad Honolulu
 Nudo seduto su un divano – dipinto di Amedeo Modigliani del 1917 conservato a Parigi